Loup y es-tu ? est une comptine française. Elle a notamment inspiré :
 Loup y es-tu ?, un jeu ;
 Loup y es-tu ?, bande dessinée de Jean et Simon Léturgie (2005) ;
 Loup y es-tu ?, bande dessinée d'Allan Barte (2006).